Янув-Любельски:
 Янув-Любельски — город в Польше, входит в Люблинское воеводство, Яновский повят.
 Янув-Любельски — гмина (волость) в Польше, входит в Яновский повят, Люблинское воеводство.